Atenocles d'Atenes, fundador d'Amisos
 Atenocles de Cízic, escriptor grec